Brunelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Brunelli (1577–1630), italienischer Kapellmeister, Musiktheoretiker und Komponist
 Camilla Brunelli (* 1957), italienische Historikerin und Germanistin
 Giovanni Brunelli (1795–1861), päpstlicher Diplomat und Kardinal
 Massimo Brunelli (* 1961), italienischer Radrennfahrer
 Nicola Brunelli (* 1978), italienischer Westernreiter
 Roberto Brunelli (1938–2022), italienischer Schriftsteller, römisch-katholischer Priester
 Santiago Brunelli (* 1998), uruguayischer Fußballspieler